Advani ist der Familienname folgender Personen:

 Lal Krishna Advani (* 1927), indischer Politiker
 Pankaj Advani (* 1985), indischer Snooker- und English-Billiards-Spieler